Fouchères, commune française de l'Aube
 Fouchères, commune française de l'Yonne
 Fouchères-aux-Bois, commune française de la Meuse
 Fouchères, hameau de la commune de Chalautre-la-Grande, commune française de Seine-et-Marne